Fojnički arhiđakonat je rimokatolički arhiđakonat, jedan od četiriju u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Pripada Vrhbosanskoj nadbiskupiji, kojoj još pripadaju Plehanski, Gučogorski i Toliški arhiđakonat. Arhiđakon Fojničkog arhiđakonata je msgr. Ante Meštrović. Arhiđakonatu pripadaju Kreševski, Ramski, Sarajevski i Sutješki dekanat.

Izvori 

Vrhbosanska nadbiskupija